Arctic Canteen – amerykańska manierka/termos przeznaczona do terenów arktycznych.

Zarówno manierki plastikowe jak i metalowe stają się nieprzydatne w warunkach arktycznych. Brak dobrej izolacji płynu powoduje łatwe zamarzanie cieczy w ujemnych temperaturach. Wobec tego postanowiono opracować manierkę dostosowaną do użycia na terenach arktycznych. Manierka Arctic Canteen powstała w latach 60. Wykonana jest ze stali nierdzewnej. Posiada podwójne ścianki (pomiędzy nimi jest próżnia), silikonowy ustnik oraz białą zakrętkę. 

Do manierki arktycznej przewidziano pokrowiec (początkowo bawełniany, potem nylonowy) oraz dostosowany do jej kształtu kubek.  

Manierki arktyczne wycofano ze służby na przełomie lat 1999-2000.

Zobacz też 
 Manierka M1961

Bibliografia 
 

Oporządzenie Sił Zbrojnych USA
Manierki